Łosiewice – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim, w gminie Łochów
 Łosiewice – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim, w gminie Łochów